Wildgundkopf steht für folgende Berggipfel:

 Hinterer Wildgundkopf
 Vorderer Wildgundkopf